Тази страница представлява списък, който включва всички родезийски пилоти, които са вземали участие в световния шампионат на Формула 1, както техните резултати и статистики.

Първите родезийски пилот участвал във Формула 1

Световни шампиони 
 Родезийски пилот никога не е печелил световната титла.

Резултати на родезийските пилоти във Формула 1

Източници 
 www.statsf1.com